Змагання зі спринту серед жінок на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2017 відбулись 13 і 14 квітня.

Результати

Кваліфікація
Учасниці, які посіли перші чотири місця, потрапляють одразу в 1/8 фіналу; місця 3 5-го по 28-те проходять в 1/16 фіналу.

 Q = кваліфікувалися безпосередньо в 1/8 фіналу
 q = кваліфікувалися в 1/16 фіналу

1/16 фіналу
Переможниці заїздів виходять в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу
Переможниці заїздів виходять у чвертьфінал.

Чвертьфінали
Поєдинки проходять до двох перемог у трьох заїздах; переможниці виходять у півфінал.

Півфінали
Переможниці виходять у фінал за золоту медаль; ті, хто програв, у фінал за бронзову медаль.

Фінали 
Остаточна класифікація визначилася в медальних фіналах.

Примітки 

спринт (жінки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (жінки)